Wahlkreis Zwickau steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Zwickau I
 Wahlkreis Zwickau II
 Wahlkreis Zwickau 1
 Wahlkreis Zwickau 2
 Wahlkreis Zwickau 3
 Wahlkreis Zwickau 4
 Wahlkreis Zwickau 5

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Zwickau

Siehe auch:
 Wahlkreis Zwickau, Land